Дмитрий Никитович Притыка (; 2 января 1942, село Мусияки, Иванковский район, Киевская область, Украинская ССР — 17 сентября 2020) — украинский учёный-правовед, судья и государственный деятель. 

Доктор юридических наук (2003), академик Национальной академии правовых наук Украины (2009). Заслуженный юрист Украины (1992). Соавтор Конституции Украины и ряда .

Главный государственный арбитр Украинской ССР (1989—1991), председатель Высшего хозяйственного суда Украины (1991—2006). Народный депутат Верховной Рады Украины V  (2006—2007) и VI (2007—2012) созывов.

Биография

Семья

Научная деятельность

Награды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Судьи Украины
Выпускники Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины V  созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Члены Партии регионов Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»